Ha partecipato come nuotatore ai Giochi di  e di .

Come pallanuotista ha disputato i Giochi di .

Palmarès 
Giochi olimpici
Anversa 1920: bronzo nella staffetta 4x200 metri stile libero.

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della IX Olimpiade
Nuoto ai Giochi della VII Olimpiade - Staffetta 4x200 metri stile libero maschile
Nuoto ai Giochi della VIII Olimpiade - 400 metri stile libero maschili
Nuoto ai Giochi della VIII Olimpiade - Staffetta 4x200 metri stile libero maschile

Collegamenti esterni